Чесноко́в — російське прізвище.

 Чесноков Євгеній Геннадійович (* 1944) — заслужений тренер УРСР, заслужений тренер СРСР з академічного веслування, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Чесноков Іван Васильович (1929—1964) — радянський діяч, новатор виробництва, шахтар. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Чесноков Олександр Миколайович (1900—1991) — радянський контррозвідник, начальник управління НКВС, НКДБ Хабаровського краю, генерал-лейтенант (1943).
 Чесноков Павло Васильович (1966) — український художник-геральдист.
 Чесноков Павло Григорович (1877—1944) — російський та радянський хоровий діяч — диригент, регент, педагог і композитор.
 Чесноков Федір Маркелович (1896—1938) — ерзянський радянський письменник, прозаїк, драматург та літературознавець.

Примітки 

Російські прізвища